Dio vi salvi Regina — религиозный гимн Богородице, ставший национальным гимном Корсиканской республики в 1735—1769 году. По-прежнему исполняется во время общественных собраний, спортивных мероприятий или семейных праздников корсиканцев. Используется в качестве гимна корсиканскими националистами.

Изначально был сочинён иезуитом Франциском де Джеронимо (впоследствии канонизированным) в период между 1676 и 1681 годом. 30 января 1735 года на собрании в  был адаптирован как национальный гимн Корсики, провозгласившей свою независимость от Генуэзской республики. Корсиканцы добавили к оригинальному тексту на итальянском ещё один куплет на корсиканском языке с прошением о победе над врагами острова.

Слова гимна

Примечания

Ссылки 

 Партитура гимна 

Культура Корсики
Религия на Корсике
Корсика